Safari Cósmico (Cosmic Safari em inglês) é uma série de documentários científicos produzidos pela Invicible Pictures e exibidos no Brasil pelo canal Discovery Science. Cada epísódio tem aproximadamente 50 minutos de duração.

Safari Cósmico fala sobre a possibilidade de vida extraterrestre existir, ou já ter existido em diversos outros mundos, incluindo Marte e Europa, bem como inúmeros planetas imaginários, com características diferentes das da Terra (oceanos cobrindo toda a superfície, gravidade bem maior, etc…).

Os documentários também explicam como seria a aparência de seres extraterrestres. Por terem evoluído em ambientes tão diferentes, eles com certeza seriam bem diferentes de nós, assim os cientistas não esperam encontrar aliens humanóides como os "homenzinhos verdes" dos filmes. Cada episódio mostra formas de vida bizarras e imaginárias, mas ainda perfeitamente plausíveis segundo a ciência, que poderiam habitar ou já ter habitado outros planetas.

Além disso, a série também fala sobre a possibilidade de seres humanos explorarem o espaço, e como poderemos detectar vida se a encontrarmos, visto que algumas formas de vida seriam tão diferentes que se pareceriam mais com rochas ou coisas assim. O documentário também mostra a incrível diversidade e resistência da vida e mostra alguns ecossistemas extremos existentes na própria Terra, como as profundezas do mar, o Parque Yellowstone e o Lago Vostok.

Ligações externas 
 
 

Documentários
Extraterrestres